Friedland ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Friedland (Mecklenburg), Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedland (Niederlausitz), Stadt im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Friedland (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Altfriedland, Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Friedland (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum im Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Friedland, ehemaliger Ortsteil von Hirschfeld (Reinsberg), Gemeinde Reinsberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Friedland, Ortsteil von Lahnstein in Rheinland-Pfalz

in Polen:
 Debrzno (Preußisch Friedland), Stadt in Polen – nicht zu verwechseln mit Friedland in Ostpreußen, siehe unten: jetzt in Russland
 Korfantów (Friedland O.S.), Stadt in Oberschlesien, Polen
 Mieroszów (Friedland N.S.), Stadt in Niederschlesien, Polen
 Mirosławiec (Märkisch Friedland), Stadt in Polen

in Russland:
 Prawdinsk (Friedland in Ostpreußen), Stadt in Russland, Schauplatz der Schlacht bei Friedland (1807) – nicht zu verwechseln mit Preußisch Friedland, siehe oben: jetzt in Polen

in Tschechien:
 Břidličná nad Moravicí (Friedland an der Mohra), Stadt in Mähren
 Frýdlant v Čechách (Friedland in Böhmen), Stadt in Nordböhmen
 Frýdlant nad Ostravicí (Friedland an der Ostrawitza), Stadt in Mähren

Friedland ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Friedland (* 1990), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Georg von Wedel-Friedland († 1580), Besitzer der Herrschaft Friedland, Johanniterkomtur und Landvogt zu Schivelbein
 Helene Charlotte von Friedland (1754–1803), brandenburgische Adlige und Gutsherrin
 Jacques F. Ferrand bzw. Jacques Friedland (eigentlich Isaak Friedland)  (* 1898; † unbekannt), deutsch-französischer Journalist, Autor, Rundfunkmitarbeiter und Verleger.
 Karl Friedland (1865–1918), Pseudonym des Schriftstellers Carl Grunert (Schriftsteller)
 Klaus Friedland (1920–2010), deutscher Historiker, Archivar und Bibliothekar

 Max Friedland (1892–1980), deutscher Filmfirmenmanager
 Natan Friedland (1808–1883), litauischer Rabbiner
 Shmuel Friedland (* 1944), israelischer Mathematiker
 Valentin Friedland (1490–1556), humanistischer Schulmann

Friedland bezeichnet:
 Friedland (1873), französisches Panzerschiff
 Herrschaft Friedland, mehrere mittelalterliche bis neuzeitliche Adelsherrschaften
 Herzogtum Friedland, ein historisches Territorium in Böhmen
 Kanton Friedland bestand von 1807 bis 1813 im Distrikt Göttingen (Departement der Leine, Königreich Westphalen)
 Kloster Friedland, Klosterruine in der Gemeinde Neuhardenberg, Brandenburg
 Ordensamt Friedland, Standesherrschaft in der Niederlausitz
 Schlacht bei Friedland in Ostpreußen im Jahr 1807
 Burg Friedland (Niederlausitz), Burg in Brandenburg
 Burg Friedland, abgegangene Burganlage in Niedersachsen
 Lager Friedland, Grenzdurchgangslager in der Gemeinde Friedland in Niedersachsen
 Haus Friedland, Kulturdenkmal in Radebeul in Sachsen